I saw the devil () è un film thriller del 2010 diretto da Kim Ji-woon e interpretato da Lee Byung-hun e Choi Min-sik.

Trama 
Durante una notte nevosa una donna attende nella sua auto malandata l'aiuto del soccorso stradale, quando un uomo dall'aria sospetta sbuca dal suo pulmino per domandarle se abbia bisogno di aiuto. Lei ringrazia ma rifiuta l'aiuto, dicendo all'uomo che aspetterà l'arrivo del carro attrezzi. Un istante dopo, l'uomo frantuma il parabrezza dell'auto e aggredisce violentemente la ragazza. Quando i resti della ragazza vengono scoperti, il suo fidanzato è disposto a tutto per scovare l'aggressore e vendicarsi nel modo più crudele.

Distribuzione 
Conosciuto con il titolo internazionale I Saw the Devil, è attualmente inedito in Italia.

Collegamenti esterni 
 

Film thriller